Never Alone peut faire référence à :
 Je vecht nooit alleen, une chanson de 3JS ;
 Never Alone, un album de Amy Grant ;
 Never Alone, une chanson de BarlowGirl ;
 Never Alone, un single de Jim Brickman et Lady Antebellum ;
 Never Alone, un jeu vidéo sorti en 2014 ;